Ахлада (, ) је насеље у Грчкој у општини Лерин, периферија Западна Македонија. Према попису из 2011. било је 404 становника.

Географија 

Ахлада се налази недалеко од македонске границе, лежи у котлини испод планине Кајмакчалан. У селу се налази црква светог Спиридона ().

Историја

Референце

Села у Грчкој
Википројект географија/Насеља у Грчкој